Collingwood ist der Name folgender Orte:

 Collingwood (Ontario), Ort in Ontario, Kanada 
 Collingwood (Australien), Stadtteil von Melbourne, Australien 
 Collingwood (Neuseeland), Ort in der Region Tasman, Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Collingwood (New York)
 Collingwood (Virginia)
 Collingwood Estates, New York
 Collingwood Park, New Jersey

Collingwood ist der Familienname folgender Personen: 

 Edward Collingwood (1900–1970), britischer Mathematiker
 Joshua Collingwood (* 1977), australischer Radrennfahrer
 Monica Collingwood (1908–1989), US-amerikanische Filmeditorin
 Paul Collingwood (* 1976), englischer Cricketspieler
 Robin George Collingwood (1889–1943), britischer Philosoph und Historiker
 W. G. Collingwood (1854–1932), britischer Maler, Autor und Philosoph

Siehe auch:
 HMS Collingwood, Schiffe der Royal Navy
 Collinwood